

Persone
 Antonio Tibaldi (1633–1684) – pittore italiano
 Dino Tibaldi (1947) – politico italiano
 Domenico Tibaldi (1541-1583) – architetto, pittore e incisore italiano
 Ettore Tibaldi (1887-1968) –  politico, partigiano, medico e accademico italiano
 Ettore Tibaldi (1943-2008) – zoologo, etologo, ambientalista e accademico italiano
 Gaetano Tibaldi (1805-1888) – avvocato, militare e patriota italiano
 Giovanni Battista Tibaldi (1660-1750) – compositore italiano
 Italo Tibaldi (1927-2010) – superstite dei campi di concentramento
 Maria Felice Tibaldi (1707-1770) – pittrice italiana
 Mary Tibaldi Chiesa (1896-1968) – letterata, traduttrice e politica italiana
 Pellegrino Tibaldi, detto anche il Pellegrini o il Pellegrino (1527-1596) – architetto e pittore italiano
 Tancredi Tibaldi (1851-1916) – saggista e scrittore italiano

Altro
 Stazione di Milano Tibaldi – fermata ferroviaria sulla linea di cintura di Milano